Mauritius elnöke a Mauritiusi Köztársaság államfője. Ez a lista Mauritius elnökeit sorolja fel.

Tabló

Jegyzetek

Fordítás 

 

Mauritius
Államfők listái